Élian Black’Mor, né au , est un écrivain, illustrateur et graphiste français.

Biographie 
Créateur de la série fantastique des Black'Mor Chronicles, passionné de mystères, de voyages et d'étrange, Élian Black’Mor a choisi de s'effacer derrière son homonyme pour mieux jouer avec l'univers qu'il a créé aux côtés de sa compagne Carine-M. Il représente un monde d'inspiration victorienne dont chaque ouvrage est un recueil qui retranscrit les découvertes d'un reporter de l'étrange ayant la capacité de percevoir l'invisible.

Publications 
 Sur la piste des Dragons Oubliés (Carnet 1/2/3), avec Carine-M, Au Bord des Continents, 2005-2007.
 Guide de Savoir-(Sur)vivre en Compagnie des Monstres, avec Carine-M, Kensington Pudding, 2009.
 Les Maudits - Bienvenue au parc des Chimères - Black'Mor Chronicles second Cycle, avec Carine-M, Éditions Glénat, 2011.
 Intégrale - Sur la piste des Dragons Oubliés - Black'Mor Chronicles premier Cycle, avec Carine-M, Éditions Glénat, 2011.
 L'épouvantable Encyclopédie des Fantômes, en collaboration avec Carine-M et Pierre Dubois, Éditions Glénat, 2012.
 L'effroyable Encyclopédie des Revenants, en collaboration avec Carine-M et Pierre Dubois, Éditions Glénat, 2014.
 Spooky & Les Contes de Travers - T1, en collaboration avec Carine-M, Éditions Glénat, 2015.
 Black'Mor Chronicles : The Cursed - Welcome to the Park of Chimeras, Insight edition, 2015.
 In Search of Lost Dragons, avec Carine-M, Dynamite Entertainment, 2015.
 Spooky & Les Contes de Travers - T2, en collaboration avec Carine-M, Éditions Glénat, 2016.
 Spooky & Les Contes de Travers - T3, en collaboration avec Carine-M, Éditions Glénat, 2017.
 Wild West Dragons - T1, en collaboration avec Carine-M, Éditions Glénat, 2018.
 L'Abominable Innommable Grimoire, en collaboration avec Carine-M, Éditions Arsenic & Boule de Gomme, 2020.

Annexes

Liens externes 
 
 arsenic-et-bouledegomme.com
 Dynamite Entertainment
 Insight edition
 glenatbd.com
 evene.fr

Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain français de fantasy
Illustrateur français du XXIe siècle
Graphiste français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu